Петр Корда був чемпіоном попереднього року, але в третьому колі його переміг Тодд Мартін.У фіналі Кафельников Євген Олександрович переміг Томаса Енквіста з рахунком 4–6, 6–0, 6–3, 7–6(7–1). Таким чином він став першим серед росіян (і чоловіків і жінок), хто виграв Відкритий чемпіонат Австралії.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1999 Australian Open Men's Singles draw 

1999 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу